Ноам Дженкинс () — канадский актёр, известный своей повторяющейся ролью детектива Джерри Барбера () в канадском сериале «Копы-новобранцы» (). Он также известен в качестве приглашенной звезды в многочисленных телевизионных шоу, таких как: «В глубине города» (), «Земля: Последний конфликт» (), «Секретные дела»  () и в роли Майкла Маркса () в фильме ужаса — Пила 2 (). Он также озвучивает главного героя Эйдена Пирса из видеоигры от Ubisoft — Watch Dogs.

Биография 
Он часто играет в роли этнических персонажей (в основном метисов и арабов), благодаря своей уникальной внешности. Дженкинс в шутку заявил в интервью, что его нерационально раздражает, когда люди неправильно произносят его имя — которое произносится /noəm/ — как /ном/, потому что это звучит как слово  «гном», как  «садовый гном».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры Канады